Премијер лига Русије у фудбалу 2008. је 17. првенство Русије у фудбалу. Лига има 16 клубова. Првенство ће се играти од 14. марта до 23. новембра. Први део ће трајати од 14. марта до 10. маја, а други део од 2. јуна до 23. новембра. Финална утакмица Купа Русије игра се 11. маја.

Првенство је отворено утакмицом Терек - Крила Совјетов.

Систем такмичења

Прелаз у Прву лигу 
Као и у претходним сезонама, две екипе које заврше такмичење на 15 и 16 месту прелазе из Премијер лиге у Прву лигу.

Допунски показатељи 
Ако на крају првенства две или више екипа буду имале исти број бодова, редослед ће се одредити на следећи начин:
 Број победа у свим мечевима,
 Резултати међусобних сусрета (Број бодова, гол разлика, број постигнутих голова, број постигнутих голова у гостима)
 Гол разлика у свим мечевима
 Број постигнутих голова у свим утакмицама
 Број постигнутих голова на свим утакмицама у гостима.

Допунски меч 

На сатанку Руске фудбалске федерације 24. јануара 2008. измењена су правила тако, да ако сви претходни показатељи буду исти играће се допунски меч (турнир) између тих екипа.

Учесници 

У 2008. години у Премијер лиги Русије учествују следеће екипе:

Резултати

Табела

Листа стрелаца

Капитени и тренери

Спољашње везе 
 Службени сајт
 Руска фудбалска унија

Премијер лига Русије у фудбалу
Спорт у 2008.